Amenhotep – imię faraonów z XVIII dynastii.
 Amenhotep I
 Amenhotep II – ojciec Totmesa IV
 Amenhotep III – syn Totmesa IV i królowej Mutemuje
 Amenhotep IV (Echnaton) – syn Amenhotepa III
 Amenhotep – architekt Amenhotepa III

Imię Amenhotep znaczy "Amon jest rad"